«» () — американский боевик 1988 года, режиссёр Гэри Синиз.
 «Вдали от дома» () — американский триллер 1989 года, режиссёр Мейерт Эйвис.
 «Вдали от дома: Приключения жёлтого пса» () — американский приключенческий фильм, режиссёр Филлип Борсос.
 «» () — турецкая драма 2001 года, режиссёр Семих Капланоглу.
 «Вдали от дома» () — индийская драма 2006 года, режиссёр Фарук Масуди.
 «Вдали от дома» () — американская драма 2006 года, режиссёр Тай Ходжес.

См. также 
 «Человек-паук: Вдали от дома» () — американский фантастический фильм 2019 года компании Marvel.